iMMovator is een innovatienetwerk met de nadruk op nieuwe media of 'cross media', dus radio, televisie, internet, mobiel, print en events. Het netwerk bundelt kennis en mobiliseert deskundigheid.

iMMovator is voortgekomen uit NOB Nieuwe Media, dat startende bedrijven een kans wilde geven op het Mediapark in Hilversum. Daar ook zijn tal van nieuwe bedrijven gevestigd, samen met het Leerbedrijf MP4.5, waar studenten van hogescholen kunnen werken aan projecten van jonge bedrijven. Een tweede Leerbedrijf wordt gevestigd in Haarlem.

Sinds 2005 organiseert iMMovator voor het eerst een serie Cross Media Cafés; themabijeenkomsten rond belangrijke ontwikkelingen in de sector. Voor 2006 staan opnieuw zes Cross Media Cafés gepland.

iMMovator concentreert zich op de Noord-vleugel van de Randstad: van Haarlem tot Utrecht. Waarschijnlijk komt er een tweede innovatiecentrum (naast Hilversum) in Amsterdam.

Externe link
iMMovator webpagina

Media in Nederland